{{Персона
 |имя                  = 
 |оригинал имени       = {{lang-pl|Piotr Tadeusz Bohomolec}}
 |имя при рождении     = 
 |изображение          = 
 |ширина               = 
 |описание изображения = 
 |дата рождения        = между 1727 и 1729 
 |место рождения       =  
 |гражданство          = 
 |подданство           = 
 |дата смерти          = после 1792
 |место смерти         =  
 |отец                 = 
 |мать                 = 
 |супруг               = 
 |супруга              = 
 |дети                 = 
 |род деятельности     = Стольник витебский, депутат и казначей Главного Литовского Трибунала и депутат сейма Речи Посполитой от витебского воеводства
 |награды и премии     = 
 |автограф             = 
 |сайт                 = 
 |викисклад            =
}}
Пётр Тадеуш Богомолец (польск. Piotr Tadeusz Bohomolec; между 1727 и 1729 — после 1792) — представитель витебской ветви литовско-русского рода Богомольцев герба «Богория». Стольник витебский, депутат и казначей Главного Литовского Трибунала и депутат сейма Речи Посполитой от витебского воеводства. Младший брат Францишека Богомольца.

 Биография 

В 1768 году был избран комиссаром для подписания трактата с Российской империей об установлении границ.

В депеше посла России в Речи Посполитой, князя Николая Панина, Пётр-Тадеуш Богомолец характеризовался как «дурной» — то есть такой, который упорно сопротивлялся российскому вмешательству в дела Речи Посполитой.

Однако уже после первого раздела Речи Посполитой принёс присягу на верность российской императрице Екатерине II и поступил на службу в государственный аппарат Российской империи.

С 1783 года возглавлял в Витебске палату гражданского суда. Дослужился до действительного статского советника.

В 1792 году, за год до второго раздела Речи Посполитой, подал прошение о признании за родом Богомольцев российского дворянского достоинства. Прошение было рассмотрено на депутатском собрании Полоцкого наместничества 22 октября 1792 года и удовлетворено.

Дворянство было также признано за его детьми, за братьями Павлом-Юзефом и Иоахимом, а также их потомками.

В деле о признании дворянства сохраняется первая известная на сегодня роспись рода Богомольцев.

За службу Пётр-Тадеуш Богомолец был награждён орденом Св. Владимира 3-й степени и польским орденом Св. Станислава.

Был одним из богатейших людей на Витебщине. После смерти Петра-Тадеуша Богомольца его вдова, Элеонора Вышинская-Богомолец, унаследовала крупные земельные владения в Невельском уезде с 2 тысячами душ крепостных.

Его сыновья, Станислав, Павел, Ромуальд и Михаил, начинали свою карьеру в царской армии. Во время войны России с Наполеоном Ромуальд Богомолец был городским головой Витебска (1812).

 Источники 
 АВПРИ. Ф. 79. Оп. 6. Д. 912. Л 59.
 «Акты, издаваемые Виленской комиссиею для разбора древних актов». Т. XXXV. — Вильна, 1910. — С. 298—306.
 ИЮМ, вып. 18. — Витебск, 1888. — С. 456—459; вып. 21. — Витебск, 1891. — С. 355—358.
 Boniecki A. Herbarz polski. — T. I. — , 1899. — S. 360.
 Niesiecki K. Herbarz Polski. — Lipsk, 1839. — T. II. — S. 207.
 Анищенко Я. К.'' Ураднікі беларускіх земляў ВКЛ пры Станіславе Панятоўскім. — , 2008. — С. 47.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1720-е годы
Пётр Тадеуш
Главы Витебска
Депутаты Сейма Речи Посполитой
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава (Польша)
Действительные статские советники
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании